Kuhnert ist der Familienname folgender Personen:

 A. Artur Kuhnert (1905–1958), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Alfred Kuhnert (1898–1977), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 André Kuhnert (* 1986), deutscher Radiomoderator und Webvideoproduzent
 Andreas Kuhnert (1951–2019), deutscher Politiker (SPD), Landtagsabgeordneter in Brandenburg
 Cornelia Kuhnert (* 1956), deutsche Lehrerin und Kriminalschriftstellerin, Sachbuchautorin, Herausgeberin und Kommunalpolitikerin
 Ernst Kuhnert (1862–1952), deutscher Bibliothekar und Archäologe
 Friedrich Wilhelm Kuhnert (1865–1926), deutscher Maler und Autor, siehe Wilhelm Kuhnert
 Günter Kuhnert (1923–2010), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)
 Hanns H. Kuhnert (1901–1974), deutscher Filmarchitekt und Filmkaufmann
 Hellmut Kuhnert (1898–nach 1958), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter 

 Horst Kuhnert (* 1939), deutscher Bildhauer
 Illelore Kuhnert, deutsche Schauspielerin
 Jan Kuhnert (* 1951), deutscher Politiker (GRÜNE), Landtagsabgeordneter in Hessen
 Kirsten Kuhnert (* 1960), deutsche Unternehmerin und Autorin
 Klaus Kuhnert (* 1934), deutscher Fußballspieler 
 Klaus-Dieter Kuhnert (* 1954), deutscher Robotiker und Hochschullehrer
 Nikolaus Kuhnert (* 1939), deutscher Architekt 

 Robert Kuhnert (1863–1947), deutscher Agrarwissenschaftler
 Roberto Kuhnert (* 1963), deutscher Politiker (AfD)
 Rolf Kuhnert (* 1932), deutscher Pianist und Komponist
 Silvio Kuhnert (* 1969), deutscher Sänger der Volkstümlichen Musik und Musikproduzent
 Stephan Kuhnert (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Kuhnert (1865–1926), deutscher Maler, Autor und Illustrator

Siehe auch:
 Kunert